Гю́невка () — село,
Гюневский сельский совет,
Приморский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2324880801. Население по переписи 2001 года составляло 601 человек.

Является административным центром Гюневского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Радоловка.

Географическое положение 
Село Гюневка находится у истоков реки Чокрак,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Елисеевка.

История 
Село основали в 1862 году болгары-переселенцы и выходцы из Харьковской и Киевской губерний на месте ногайского поселения Кахнас.

После ликвидации Приморского района 19 июля 2020 года село вошло в Бердянский район.

Экономика 
 «Гюнов», ЧП.
 «Энгельса», КСП.

Объекты социальной сферы 
 Школа І—ІІ ст.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания